28P kan syfta på:

 Neujmin 1 - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-63 - en rysk Progress farkost.